L'acronyme SWS est utilisé pour parler de :

Objets 
 , un fusil de sniper de l'US Army ;
 M24 Sniper Weapon System, un fusil de sniper de l'US Army ;
 SWS C-1, un biplan militaire suisse ;
 Schwerer Wehrmachtschlepper, semi-chenillé non-blindé de la Wehrmacht ;

Autres 

 , une compagnie de chemin de fer suisse ;
 Seann William Scott (1976-), acteur américain ;
 Shaun White Snowboarding, jeu vidéo de snowboard sorti en 2008 ;
 Skyrunner World Series, compétition internationale de skyrunning ;
 Super World of Sports, une fédération de catch japonaise ;